Die Football League Third Division 1984/85 war die 58. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Bradford City und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden FC Millwall und Hull City in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1985/86 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Notts County, Cardiff City und Wolverhampton Wanderers die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten der FC Burnley, der FC Orient, Preston North End und Cambridge United. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1985/86 der Fourth-Division-Meister FC Chesterfield und die dahinter platzierten FC Blackpool, FC Darlington sowie FC Bury die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1984-85 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1984/85
Fußballsaison 1984/85